Der Santiago Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 19. April 1993 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Turnier wurde nach dem Viertelfinale im Einzel abgebrochen. Im Doppel fand kein Spiel statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Santiago de Chile